Darlehnskassenverein steht für
 Burgbrohler Darlehnskassenverein in Rheinland-Pfalz 
Andernacher Spar- und Darlehnskassenverein in Rheinland-Pfalz 
Löhndorfer Darlehnskassenverein in Rheinland-Pfalz